Игорь Александрович Азаров (наст. фамилия — Еськов; род. , , Воронежская область) — советский и российский  и , автор многих популярных песен конца 80-х — начала 90-х.

Биография 
Игорь Александрович Еськов (Азаров) родился 21 января 1961 года в городе Павловске Воронежской области.

В 1982 году он окончил вокальное отделение музыкального училища при Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

В этом же году попал в ленинградский ансамбль Поющие гитары, а после службы в армии — солист в оркестре «В ритмах века».

К 27 годам молодой автор и исполнитель своих песен Игорь Азаров получает всесоюзную известность.

В 1989 году он стал лауреатом всесоюзного фестиваля Песня года с песней «Мост качается».

Его манера исполнения — открытая, мягкая и добрая. Одни из качеств Игоря Азарова — мелодический дар, пристрастие к сильным чувствам и простым словам.

Его песни исполняли и исполняют многие звёзды современной эстрады — Эдита Пьеха, Михаил Боярский, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Ирина Понаровская, Сергей Чумаков, Татьяна Буланова, Любовь Успенская, Ирина Круг, Ольга Зарубина, Анна Самохина, Валентина Савельева.

Дискография 
 Хороший парень [EP] (1988).
 А влюблённым море по колено [LP] (1990).
 Полной Луны сила [CD] (1994).
 Итальянец [МС] (1995)

Известные песни 
 Почему я сказала вам «Нет!» (слова М. Танич), исполняет Эдита Пьеха
 Пропадаю я (слова Р. Лисиц), исполняет Любовь Успенская
 Карусель (слова Р. Лисиц), исполняет Любовь Успенская
 К единственному нежному (слова Р. Лисиц), исполняет Любовь Успенская
 Горький шоколад (слова Ольги Клеменковой), исполняет Любовь Успенская
 Мост качается (слова М. Танич), исполняют Ольга Зарубина и Арвид
 Полной луны сила (слова М. Кузмин),
 Это только кажется (слова Л. Козлова),
 Хороший парень (слова М. Танич).
 Прежняя печаль (слова Р. Лисиц), исполняет Михаил Боярский
 А, собственно, кто ты такая?, (слова И. Ляпин) исполняет И. Азаров 1987
Не зарекайся (И. Азаров - О. Клименкова) 1996
Какая ты красивая (Поздно) (И. Азаров - Р. Лисиц) 1992
Я Вас люблю (И. Азаров - М. Танич) 1991
А душа болит  (Где ты)  (И.Азаров - Р.Лисиц)

Примечания

Ссылки 
 журнал Кругозор 1988 № 5, стр. 9
 песня года 1989, 1 отделение

Певцы и певицы, известные под псевдонимами